Grabtown steht für:

 Grabtown (Bertie County), Ort im Bertie County, North Carolina, USA
 Grabtown (Johnston County), Ort im Johnston County, North Carolina, USA